ParTAGE (acronyme de « Parrains et Tuteurs Actifs des Grandes Ecoles ») est une association étudiante inter-écoles, regroupant des étudiants de grandes écoles. L’association anime un réseau de tuteurs et parrains de plus de 900 personnes étant intervenus dans des programmes d’égalité des chances de type « Une grande école: pourquoi pas moi? » (PQPM). Ce programme a pour but de faciliter l'accès aux études supérieures aux enfants issus de milieux défavorisés.

L'association 
ParTAGE a un triple objectif :

 Animer le réseau de tuteurs et les former aux problématiques de l’égalité des chances.
 Assurer un parrainage post-bac aux lycéens issus des programmes PQPM.
 Contribuer au développement de programmes de promotion de l’égalité des chances en France.

L'association elle-même travaille en collaboration avec le groupe Ouverture sociale de la Conférence des grandes écoles, lequel définit le contenu pédagogique des programmes PQPM.

Écoles représentées

Les actions de ParTAGE

Le parrainage 

Le parrainage est un engagement fort : celui d'un parrain ou marraine, qui s'engage à suivre et soutenir un jeune dans son parcours post-bac. 
Le parrainage consiste à aller plus loin dans l'accompagnement des jeunes des programmes de type "Une grande école : pourquoi pas moi ?". ParTAGE aide tout jeune qui a été tutoré à trouver un parrain, afin d'être soutenu dès son entrée dans l'enseignement supérieur.

JPI et WEPI 

Les JPI (Journées ParTAGE inter-écoles) et WEPI (week-end ParTAGE inter-écoles) sont organisés pour permettre aux tuteurs de toute la France :
- d'échanger sur l'égalité des chances 
- de mutualiser leurs expériences de tutorat 
- de nourrir leur intérêt pour l'égalité des chances et la diversité

Les JPI ont traditionnellement lieu au siège de PricewaterhouseCoopers, partenaire de l'association. Les WEPI sont organisés par une école du réseau. Ces évènements regroupent entre 140 et 200 tuteurs.

Les conférences 
Au-delà du réseau, ParTAGE diffuse le message de l'égalité des chances. Pour cela des conférences sont organisées plusieurs fois par an réunissant des intervenants et un public varié.
	
Les conférences 2009

En 2009, ParTAGE a organisé 3 conférences sur des problématiques liées à l'égalité des chances et à la diversité.

 Le tutorat : quels impacts partagés ? ()
Dans tous les programmes d'égalité des chances de type PQPM, le modèle du tutorat est adopté. Qu'apporte-t-il? Cette question a été abordée pour tous les acteurs de ces projets : lycéens, étudiants-tuteurs et acteurs plus occasionnels du projet.

 Entreprises et diversité : pourquoi ? ()
En quoi la diversité est-elle un atout pour l'entreprise, outre les aspects de communication ?
Une triple vision dans cette conférence : celle d'un chercheur, d'un entrepreneur social et d'une responsable citoyenneté d'un grand groupe français.

 Handicap et égalité des chances ()
Le programme PHARE se présente comme un PQPM du handicap. Quelles sont ses spécificités ? Quelles sont les innovations déployées en faveur des jeunes handicapés? Toutes les réponses à ces questions lors de ce café-débat.

Liens 
 Site officiel

Association française fondée en 2004
Association ou organisme lié à l'éducation en France